Elida (Elis) – górzysta kraina położona w zachodniej części Peloponezu
 Elida – gmina w Grecji
 Jednostka regionalna Elida – jednostka regionalna w Grecji
 Elida – starożytne miasto w Grecji
 
Miejscowości w USA:
 Elida – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Roosevelt
 Elida – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen

Zobacz też:
 Elis